Martinus Gerardus Timmers Verhoeven (1801), burgemeester van Dorcrecht
 Sam Timmers Verhoeven, Engelandvaarder in 1944
 Pieter François Timmers Verhoeven, lid Tweede Kamer in de 19de eeuw